First Shoot est la première démo du groupe Witness sorti en 1992.

La démo contient quelques morceaux qui sont sortis plus tard, mais dans des versions différentes.

Liste des morceaux 

01. Strange Wind 
02. Loser 
03. People In The Street 
04. Witness 
05. Piss Off 
06. Blues' Colour 
07. Warsong

Participation 

 Cyril Mercier - chant
 Emmanuel Berthault - basse, chant
 Paco - guitare
 Patrick Bourgoin - batterie
 Master Studio - enregistrement
 Didier Marteau - photos

Album de grunge